Andarai kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Andaraí, kommun, Bahia,

Nigeria 

 Andarai (ward i Nigeria), Kebbi, Maiyama, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar